Bachtaran steht für:

 Bachtaran, zeitweiliger Name von Kermanschah, Hauptstadt der Provinz Kermanschah, Iran
 Provinz Bachtaran, zeitweiliger Name von Kermanschah (Provinz), Provinz im Iran